De boot, een roman van Lothar-Günther Buchheim
 Das Boot (film), een film onder regie van Wolfgang Petersen
 Das Boot, een tv-serie die de film opvolgt